Мийкка Хаст (; 18 мая 1981, Вааса, Финляндия) — финский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр и хафпайп.

 Многократный призёр этапов Кубка мира (всего — 5 подиумов);
 Призёр этапов Кубка Европы (всего — 1 подиум).

Спортивная карьера

Места в Кубке мира 
 2005/2006 — 52 место
 2006/2007 — 93 место
 2007/2008 — 322 место

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS

Сноубордисты Финляндии